Санта-Сусана () — может означать:

  — бывший железнодорожный город, расположенный в основном в городе Сими-Вэлли, штат Калифорния, США.
  — горный массив в поперечных хребтах южной Калифорнии в округах Лос-Анджелес и Вентура.
  — горный перевал в Южной Калифорнии.
  — железнодорожный туннель, соединяющий долины Сими-Валли и Сан-Фернандо в южной Калифорнии с западом США.

См. также 
 
  — испытательный центр ракетных и ядерных технологий в США.